Манёвры:
 Манёвры — военные учения, особенно двухсторонние, занятия войск и сил в обстановке, приближающейся к боевым условиям.
 Манёвры — название на железной дороге маневровой работы.

См. также 
 Манёвр